Chabaneau ist der Familienname folgender Personen:

 Camille Chabaneau (1831–1908), französischer Romanist und Provenzalist
 Pierre-François Chabaneau (1754–1842), französischer Chemiker